Locking (dans), een dansstijl verwant aan breakdance
 Locking (plaats), een plaats in het Engelse graafschap Somerset